Oʻzbekiston PFL (uzb. Oʻzbekiston Professional Futbol Ligasi, Oliy Liga) – najwyższa piłkarska klasa rozgrywkowa klubów w Uzbekistanie. Rozgrywki ligi toczą się pod patronatem Uzbeckiego Związku Piłki Nożnej. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł mistrza Uzbekistanu, a najsłabsze drużyny są degradowane do Birinchi Ligi.

Drużyny w sezonie 2018 
 Bunyodkor Taszkent
 FK Buxoro
 Lokomotiv Taszkent
 Metallurg Bekobod
 Nasaf Karszy
 Navbahor Namangan
 Neftchi Fergana
 Olmaliq FK
 Paxtakor Taszkent
 Qizilqum Zarafshon
 FK Qo‘qon 1912
 Soʻgʻdiyona Dżyzak

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Zobacz też 
 Puchar Uzbekistanu w piłce nożnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF